Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 1989 je dvajseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo 18. in 19. februarja 1989 v dvorani Houtrust v Haagu, Nizozemska. Udeležilo se ga je 323 atletov iz 27-ih držav, ki so tekmovali v 24-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

1989
1989 v športu
Športne prireditve na Nizozemskem
Šport v Haagu